

Cultura 
 New wave – movimento cinematografico britannico
 New wave – movimento cinematografico di Hong Kong guidato da Tsui Hark
 New wave – movimento musicale sviluppatosi negli USA e nel Regno Unito tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta del XX secolo
 New Wave – movimento letterario della fantascienza degli anni sessanta e settanta del XX secolo

Musica 
 New Wave – album degli Against Me! del 2007
 New Wave – album dei Powerman 5000 del 2017

Altro 
 New Wave – film per la televisione del 2008 diretto da Gaël Morel.
 New Wave – competizione musicale che si tiene annualmente a Soči in Russia
 NewWave – software commercializzato da Hewlett-Packard attorno al 1988.

Pagine correlate 
 Nouvelle Vague (disambigua)